El Gran Premi d'Aragó de motociclisme de 2021, oficialment anomenat com a Gran Premio Tissot de Aragón, serà la quarta cursa de la temporada 2021 de motociclisme. La cursa es disputà a la Ciutat del Motor d'Aragó (Alcanyís, Aragó) entre els dies 10 a 12 de setembre de 2021.

Classificació

MotoGP

Moto2

Moto3

Referències 

Edicions
Aragó